Ormond ist der Familienname folgender Personen: 

 Henry Ormond (alias Hans Ludwig Jacobsohn, nach Adoption 1920 Hans Ludwig Oettinger; 1901–1973), deutscher Jurist jüdischer Herkunft
 Jean-Louis Ormond (1894–1986), Schweizer Schachfunktionär und Schachspieler
 John Ormond (1923–1990), britisch-walisischer Dichter, Dokumentarfilmer, Drehbuchautor
 John Kelso Ormond (1886–1978), US-amerikanischer Urologe
 Julia Ormond (* 1965), britische Schauspielerin
 Peter Ormond (* 1970), irisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Ormond (* 1939), britischer Historiker, Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Willie Ormond (1927–1984), schottischer Fußballspieler und -trainer
 zudem eine alternative Schreibweise für den Earl of Ormonde, einen erblichen irischen Adelstitel

Ormond steht für: 
 Ormond (Neuseeland), eine kleine Siedlung auf der Nordinsel Neuseelands 
 Ormond (Louisiana)
 Ormond Beach, eine Ortschaft im Volusia County, Florida, USA (zwischen 1880 und 1949 Ormond) 
 Ormond-by-the-Sea, ein Census-designated place, Volusia County, Florida, USA 

Ormond als Marke:
 United Motor & Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Ormond

Siehe auch: 
 Rinsoz & Ormond, ein ehemaliger Schweizer Zigarrenhersteller, gegründet 1852 als Manufacture de cigares Ormond & Cie 
 Morbus Ormond, Retroperitonealfibrose
 Ormonde
 Ormont (Begriffsklärung)